Cervià de les Garrigues, municipi de les Garrigues 
 Cervià de Ter, municipi del Gironès 
 Cervia, ciutat italiana de l'Emília-Romanya, província de Ravenna